Sébastien Stassin (Brussel, 28 juni 1978) is een Belgische voetballer die als verdediger speelde.

Hij speelde voor verschillende Belgische clubs. In 1998 speelde hij ook drie jaar voor het Nederlandse RBC.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Belgisch voetballer